Planta, ser viu vegetal
 Planta (arquitectura), representació d'un cos sobre un pla horitzontal
 Planta (peu), superfície sobre la qual un teròpode es mou 
 Pompei Planta, prefecte d'Egipte